Idéographique peut faire référence à :
 Idéogramme, symbole graphique utilisé dans certaines langues comme le chinois, le japonais ou dans les hiéroglyphes
 Idéographie un langage mathématique